Ketch steht für:

 Ketch (Band), eine Death-Doom- und Sludge-Band
 Ketsch, ein Segelboot mit zwei Masten

Ketch ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Ketch († 1686), englischer Scharfrichter

Siehe auch:
 Keetch
 Ketsch
 Catch